

Patronyme 

Louise-Élisabeth de Joybert de Soulanges et de Marson (1673-1740), marquise de Vaudreuil en Nouvelle-France 
Marie-Geneviève Joybert de Soulanges (1703-1766), noble québécoise
Pierre de Joybert de Soulanges et de Marson (1641-1678), gouverneur d'Acadie
Pierre-Jacques de Joybert de Soulanges et de Marson (1677-1703), seigneur de Soulanges au Québec

Toponymes

Canada 

 La seigneurie de Soulanges (1702-1854) au Québec (Canada) ;
 le comté de Soulanges, ancien comté municipal du Québec ;
 la circonscription électorale provinciale de Soulanges ;
 le district de Soulanges ayant existé de 1854 à 1867 ;
 la circonscription électorale fédérale de Soulanges (1867-1917) ;
 le canal de Soulanges ;
 la municipalité de village de Saint-Joseph-de-Soulanges (1845-1985), maintenant dans la municipalité des Cèdres ;
 la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges ;
 la circonscription électorale fédérale de Vaudreuil-Soulanges ;
 la circonscription électorale provinciale de Vaudreuil-Soulanges.

France
 La commune de Soulanges dans le département de la Marne (France)

Voir aussi